CERT () – organizacja utworzona w listopadzie 1988 r. przez DARPA, po incydencie z robakiem Morrisa. 

Zadaniem CERT jest całodobowe nadzorowanie ruchu internetowego i podejmowanie natychmiastowych akcji w razie pojawienia się zagrożeń. CERT publikuje też materiały edukacyjno-szkoleniowe.

Zobacz też 
 CERT Polska

Linki zewnętrzne 
 Witryna CERT 

Organizacje informatyczne